Wickström är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2012 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Wickström 1 217
 Vickström 88
 Wichström 2
 Wickstrøm 1
Tillsammans blir detta 1 308 personer.

Personer med efternamnet Wickström eller med varianter av detta namn
 André Wickström (född 1976), finlandssvensk skådespelare och komiker
 Folke Wickström (1939–2018), åländsk arkitekt
 Herman Wickström (1881–1958), landshövding 
 Hugo Wickström (1892–1984), hovrättslagman
 Inez Wickström (1888–1980), kommunalpolitiker i Söderhamn, socialdemokrat
 John Wickström (1870–1959), finlandssvensk ingenjör
 John Wickström (olympier) (1927–1987), skridskoåkare
 Kristian Wickström (1845–1926), psykiater
 Lennart Wickström (1928–2014), konstnär och yrkesmålare
 Martin Wickström (född 1957), konstnär
 Nils Wickström (1883–1941), officer och gymnastikdirektör
 Oskar Wickström (konstnär) (1910–1997), målare
 Oskar Wickström (målare) (1885–1968), dekorationsmålare
 Roy Wickström (1901–1981), finländsk ingenjör, uppfinnare och företagsledare
 Sven Wickström (död omkring 1785), målare och kyrkomålare
 Thure Wickström (1854–1914), överste
 Tobias Wickström (född 1977), journalist och redaktör
 Victor Hugo Wickström (1856–1907), tidningsman, författare och politiker, liberal
 Åke Wickström (född 1927), målare

Se även 

 Wikström

Svenska efternamn